Gyoda bezeichnet:

 Gyōda, eine japanische Stadt in der Präfektur Saitama
 (5138) Gyoda, ein Asteroid des Hauptgürtels